Флаг муниципального образования «До́мновское сельское поселение» Правдинского муниципального района Калининградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

9 октября 2009 года, в целях сохранения исторической преемственности, восстановления утраченных традиций, принимая во внимание большое общественно-политическое и духовное значение восстановления исторической символики посёлув Домново (в прошлом Домнаи 1400 год), решением Совета депутатов муниципального образования «Домновское сельское поселение» № 60, был утверждён флаг муниципального образования «Домновское сельское поселение».

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Домновского сельского поселения без изображения дамасцировки. Габаритная высота изображения составляет 4/6 от ширины флага».

Описание герба гласит: «В червлёном, дамасцированном чернью, поле золотая отвлечённая птичья лапа с серебряными когтями».

Символика 
Символика флага поселения воспроизводит символику герба поселения.

В основе герба лежит самая древняя городская печать с гербом Домнау XV века, на ленте надпись «SIGILLUM DOMMINOW» «Печать Доминов (а)». Смысл символики этого древнего герба был с веками утрачен, так как за столетия его существования сменились как религии, так и носители языка. Поэтому рисунок герба постепенно изменился, и в нём стали изображать некую выходящую орлиную лапу.

Современная реконструкция тяготеет к наиболее раннему официальному геральдическому символу города. Герб воссоздан в духе современной российской геральдики. Этот уникальный и неповторимый герб относится к историко-геральдическим памятникам Европы и мира.

Герб Домново отражает неповторимые географические и исторические особенности поселения, которые старались отразить наши далёкие предшественники — древние пруссы — при создании своих гербов. Эти же черты и уходящая вглубь веков история отражаются и на флаге сегодняшнего посёлка Домново.

Золотая птичья лапа с серебряными когтями — символ жизнеутверждающей силы. Она рассказывает о дохристианской истории поселения, о временах пруссов.

Она напоминает о названии речки Гертлаук (Gertlauken, Gertelauks), что значит Куриное поле (луг) на берегу которой и пошло расти Домново. Своим названием речка была обязана именем доброму богу урожая, а также еды и питья Курко (Curche, Курхо, Gorcho), который позаимствован был пруссами у своих соседей — славян, и «представлялся в образе петуха». Название речки является прусской калькой славянского слова «кур» — петух, курица. По свидетельству восточно-прусского историка Бётхерра, польский язык в средние века был в Орденской Пруссии в ходу, шла активная славянская колонизация и Польша набирала всё больший политический вес и играла роль главного игрока на прусской исторической сцене.

Курко имеет определённое семантическое родство также сказочному русскому царю Гороху. Собственно излюбленной едой сказочных курочек и петушков, являются бобы и горошек
. Балтийская и славянская мифология имеют общие корни и общий исток и во многом схожи. Совпадают часто даже имена важнейших богов прусского и славянского пантеонов. Наши предки также как и пруссы почитали кур и петухов. Вот выдержка из «Краткой энциклопедии славянской мифологии»: «Петух — вещая птица, способная противостоять нечистой силе, но в то же время наделённая демоническими свойствами. Как птица, своим криком возвещающая восход солнца, петух очень почитался славянами: считалось, что он как бы пробуждает к жизни светило, а следовательно, возвращает на землю свет и тепло, без которых невозможна жизнь. В обличье петуха славяне олицетворяли небесный огонь (как солнце, так и молнию); крик его иногда соотносился с громом весенних гроз».

Красное поле — символ возрождения, праздника и красоты.

Не раз проливалась кровь на этих полях, не раз исчезал город с лица земли, но как сказочная птица Феникс он всегда возрождался в новой красе вместе со своим историческим символом.

Примечания 

Флаги с изображением частей тела